Овик Оганесович Халикян (Род. 6 июля 1955) — советский и армянский шахматист, мастер спорта СССР (1977), мастер ФИДЕ.

В составе сборной Армянской ССР участник Всесоюзной Олимпиады 1972 г., Спартакиад народов СССР 1975 и 1979 гг.

Вице-президент Федерации шахмат Армении.

Работал тренером в Доме шахмат им. Т. В. Петросяна. Среди учеников — гроссмейстер Э. Ю. Даниелян.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии О. Халикяна в базе Chessgames
 Личная карточка О. Халикяна на сайте 365Chess
 Личная карточка О. Халикяна на сайте 365Chess (другая)

Шахматисты СССР
Шахматисты Армении
Шахматисты XX века
Шахматные функционеры
Мастера ФИДЕ по шахматам